kárászok, a pontyfélék családjába tartozó állatnem, Carassius
 Széles kárász (Carassius carassius)
 Ezüstkárász (Carassius auratus)
 Aranyhal (Carassius auratus auratus)
 Japán széles kárász ''(Carassius cuvieri)'
 Kárász, Baranya megyei település
 Kárász, családnév